Csuja – folyó Oroszországban, a Léna mellékfolyója
 Csuja – folyó Oroszországban, a Katuny mellékfolyója
 Csuja Imre – magyar színművész